Die SV Blau-Weiß Spandau war ein Sportverein aus dem Berliner Stadtteil Spandau.

Der Verein wurde am 10. August 1903 als FT Spandau gegründet und später in Sportvereinigung Blau-Weiß Spandau 1903 umbenannt.

Handball 
Überregional bekannt war die SV Blau-Weiß Spandau durch ihre Handballabteilung, deren Männer 1988 als Meister der Regionalliga Berlin in die 2. Handball-Bundesliga aufstiegen. 1991 trat der HC Preußen Berlin, der sich in der letzten Spielzeit der DDR-Handball-Oberliga als Tabellenzweiter für die 1. Bundesliga qualifiziert hatte, der SV Blau-Weiß bei. Damit spielten die Spandauer als erster Verein in einer Saison sowohl in der ersten Liga wie auch in der zweiten Liga. Am Ende der Saison 1991/92 stieg die erste Mannschaft aus der 1. Liga ab. 1994 änderte der Verein seinen Namen in Blau-Weiß Köhrich Berlin, er war damit nach dem OSC Thier Dortmund der zweite Handballzweitligist mit einem Sponsorennamen. Ab 1996 bildete Blau-Weiß mit dem neugegründeten Handballclub Spandau 96 die HSG Blau-Weiß Spandau, die bis zur Auflösung der beiden Vereine im Jahr 2000 in der 2. Liga spielte. Als Nachfolgeverein wurden am 20. Februar 2000 die Handballfreunde Blau-Weiß Spandau gegründet, deren Männer in der Landesliga spielen (Saison 2013/14).

Bekannte ehemalige Spieler 
 Stefan Kretzschmar
 Carsten Ohle
 Jürgen Querengässer
 Konstantin Scharowarow
 Juri Schewzow

Saisonbilanzen

Fußball 
Die Fußballabteilung der SV trat 1989 aus dem Verein aus und gründete den Fußballverein (FV) Blau-Weiss Spandau 1903, dessen Männermannschaft aktuell (Saison 2020/21) in der Kreisliga A aufläuft.

Bekannte ehemalige Spieler 
 Frank Mischke
 Andreas Schiemann

Einzelnachweise 

Berlin-Spandau
Ehemaliger Handballverein aus Berlin
Gegründet 1903
Aufgelöst 2000